Il Campionato mondiale di curling maschile 2012 si è disputato a Basilea, in Svizzera, dal 31 marzo all'8 aprile 2012. Era uno degli eventi di qualificazione ai Olimpiadi invernali 2014.
Il Canada ha vinto il titolo per la 34ª volta, battendo in finale la Scozia.

Squadre qualificate

Girone all'italiana

Classifica

Risultati

Sessione 1 
31 marzo 2012, ore 14:00 UTC+2

Sessione 2 
31 marzo 2012, ore 19:00 UTC+2

Sessione 3 
1º aprile 2012, ore 9:00 UTC+2

Sessione 4 
1º aprile 2012, ore 14:00 UTC+2

Sessione 5 
1º aprile 2012, ore 19:00 UTC+2

Sessione 6 
2 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2

Sessione 7 
2 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2

Sessione 8 
2 aprile 2012, ore 19:00 UTC+2

Sessione 9 
3 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2

Sessione 10 
3 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2

Sessione 11 
3 aprile 2012, ore 20:00 UTC+2

Sessione 12 
4 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2

Sessione 13 
4 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2

Sessione 14 
4 aprile 2012, ore 19:00 UTC+2

Sessione 15 
5 aprile 2012, ore 9:00 UTC+2

Sessione 16 
5 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2

Sessione 17 
5 aprile 2012, ore 19:00 UTC+2

Spareggio 
6 aprile 2012, ore 14:00 UTC+2

Fase finale

Play-off 1ª-2ª 
7 aprile 2012, ore 9:00 UTC-7

Play-off 3ª-4ª 
7 aprile 2012, ore 14:00 UTC-7

Semifinale 
7 aprile 2012, ore 20:00 UTC-7

Finale 3º/4º posto 
8 aprile 2012, ore 11:00 UTC-7

Finalissima 
8 aprile 2012, ore 16:00 UTC-7

Campione

Collegamenti esterni

2012
Curling nel 2012